El término híbrido (del latín hybrida, "mestizo", es decir, que posee características de distintas naturalezas) puede aludir, en esta enciclopedia:

En biología
 a un híbrido, el organismo vivo procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas o de cualidades diferentes; también se utiliza en ese sentido en la ciencia ficción;

En biología molecular
 a una sonda híbrida, un procedimiento para la detección de secuencias genéticas específicas;

En transporte
 a un vehículo híbrido, el que utiliza una mezcla de tecnologías para su propulsión (motor de combustión interna y motor eléctrico);

 a una bicicleta híbrida, la que reúne características propias de una bicicleta de carretera y de una bicicleta de montaña;

En tecnología musical
 a un CD híbrido;
 a un DVD híbrido;

En radiofrecuencias
 a una radiofrecuencia híbrida;

En ingeniería eléctrica y electrónica
 a parámetros híbridos;

En computación
 a sistemas híbridos inteligentes, en programación de software;

 a un núcleo híbrido, en sistemas operativos;
 a topología híbrida, la unión de varios tipos de topologías de red;

En consolas de juego
 a un Nintendo Switch, una consola, móvil y de sobremesa, a la vez.

Referencias